

Спрінгвотер — місто, штат Нью-Йорк
 Спрінгвотер — місто, штат Вісконсин